

Persone
 Francesco Bertos (prima del 1693-dopo il 1733) – scultore italiano
 Leo Bertos, propr. Leonidas Christos Bertos (1981) – calciatore neozelandese
 Manolis Bertos o Mpertos (1989) – calciatore greco

Altro
 BeRTOS – sistema operativo real-time per piattaforme embedded